Майнор () — английская фамилия. Известные носители:

 Майнор, Роберт (1884—1952) — американский журналист, график-карикатурист.
 Майнор, Уильям Честер (1834—1920) — американский военный хирург.

Примечания